Burtscheid (Noordrijn-Westfalen), een stadsdeel van Aken
 abdij van Burtscheid
 Burtscheid (Rijnland-Palts), een gemeente in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts